Jméno a příjmení Karel Srp se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Karel Srp starší (* 1937) – český hudební publicista a dlouholetý předseda Jazzové sekce
 Karel Srp mladší (* 1958) – český historik umění a člen Jazzové sekce, syn předchozího